Николай Лапшин:
 Лапшин, Николай Васильевич (род. 1988) — российский самбист.
 Лапшин, Николай Фёдорович (1888—1942) — русский и советский художник и педагог, книжный иллюстратор.